Miejscowości w USA:
 Cohocton – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Cohocton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
Gminy w USA:
 Cohocton (ang. Cohocton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben